Notaufstieg bezeichnet:

 Notaufstieg (Tauchen); das schnelle Aufsteigen zur Wasseroberfläche eines Tauchers oder eines U-Boots im Notfall.
 Notaufstieg (Luftfahrt); ein Flugmanöver, das vor allem bei unbemannten Luftfahrzeugen angewendet wird.